T71 peut faire référence à :
 Asphyxie, d’après la classification internationale des maladies ;
 Basket T71 Dudelange, un club de basket-ball luxembourgeois.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres